owsianka – potrawa przyrządzona z płatków owsianych
 owsianka – pasza dla zwierząt

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERTYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe

 Owsianka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Owsianka - część wsi Nowe Dwory w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Owsianka - przysiółek wsi Zawiszyn w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów
 Owsianka - część wsi Kosowy w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska 
 Owsianka – kolonia w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka

Miejscowości na Białorusi 

 Owsianka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

Inne 
 Owsianka – potok, dopływ Tarnawki
 owsianka – inna nazwa słonecznicy pospolitej, gatunku ryby z rodziny karpiowatych